Il doppio  dell'Open Sud de France 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Julien Benneteau e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo, ma Benneteau non ha partecipato per un infortunio al polso sinistro, Mahut ha partecipato in coppia con Arnaud Clément.

Stephen Huss e Ross Hutchins hanno battuto in finale Marc López e Eduardo Schwank 6–2, 4–6, [10–7].

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno)

  Wesley Moodie /  Dick Norman (quarti di finale)
  Marc López /  Eduardo Schwank (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2010
ATP World Tour 2010